Брана може бити:

 Брана, грађевина
 Брана (име), женско словенско име
 Брана (Шумперк), насељено мјесто у округу Шумперк, Оломоуцки крај, Чешка Република